Памятник Муравьёву-Амурскому в Хабаровске — памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому в Хабаровске, открытый в 1891 году.

Сооружение 

После смерти графа Муравьёва-Амурского в Париже в 1881 году, где он провёл последние годы, жители города Благовещенска вышли с ходатайством о сооружении памятника Н. Н. Муравьёву в Благовещенске. «Во всей Восточной Сибири, и особенно на Амуре, граф Н. Н. Муравьёв-Амурский пользовался большими симпатиями общества, а в Благовещенске давно уже благодарными гражданами этого города приготовлено место, на котором поклонники покойного желали бы видеть воздвигнутый в честь его памятник», - говорилось в обращении генерал-губернатора Восточной Сибири Д. Г. Анучина к правительству. 21 декабря 1881 года министр внутренних дел Н. П. Игнатьев сообщил в Благовещенск, что "государь император… высочайше соизволил разрешить сбор в Восточной Сибири и других местах империи добровольных пожертвований на сооружение в Благовещенске памятника". Сбор средств вёлся в течение нескольких лет и стал поистине всенародным: жертвовали люди самых разных сословий не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. К 1890 году было собрано 62 000 рублей.

Однако генерал-губернатор Приамурского края барон А. Н. Корф вышел с предложением установить памятник не в Благовещенске, а в Хабаровске.

27 ноября 1886 года Александр III разрешил поставить памятник Муравьёву-Амурскому в Хабаровке.

Комитет по сооружению памятника объявил Всероссийский конкурс, на участие в котором откликнулись почти все крупнейшие скульпторы России.

В помощь комитету были приглашены авторитетные литераторы и художники: Я. П. Полонский, Д. В. Григорович, А. Н. Майков, А. И. Резанов, И. Е. Репин, Р. А. Гедике, М. В. Харламов, П. П. Чистяков, М. П. Боткин, а также племянник Николая Николаевича — капитан Генерального штаба граф В. В. Муравьёв-Амурский.

Было представлено 18 моделей и один рисунок. Первая премия 18 голосами, то есть единогласно, была присуждена академику А. М. Опекушину.

В феврале 1888 года модель памятника была выставлена для всенародного ознакомления. Её осмотрел и одобрил император Александр III.

В 1890 году скульптура была выполнена в натуральную величину и отлита в бронзе.

Открытие 

В 1891 году состоялось торжественное открытие памятника, на нём присутствовал цесаревич, будущий император Николай II.

Памятник Муравьёву-Амурскому был поставлен на вершине Хабаровского утёса, взгляд графа направлен в сторону Китая, памятник стал самым крупным по размерам монументом в дореволюционной России — его высота достигала 16 метров.

На памятнике были закреплены пять бронзовых памятных досок (четыре вокруг постамента, пятая — на лестнице) с перечислением российских офицеров и гражданских лиц, принявших активное участие в присоединении к России Приамурья.

На небольшом удалении от постамента находился дом караула, охранявшего памятник.

Вокруг памятника была устроена ограда из старых чугунных пушек XIX века, наполовину вкопанных в землю; через пушечные рымы были продеты якорные цепи.

Снос памятника. Восстановление 

В 1925 году на основании «Декрета о памятниках Республики» от 12 апреля 1918 года Дальревком принял решение о сносе скульптуры графа Муравьёва-Амурского.

Дальревком постановил снять памятник Муравьёву-Амурскому, сдав фигуру в музей. … присутствовали Гамарник, Кубяк и др.

Памятник «не представлял интереса ни с исторической ни с художественной стороны», несколько лет он валялся на территории Хабаровского краеведческого музея, затем он был разделан на металлолом. Памятные доски тоже были уничтожены.

Место на пьедестале занял Ленин. Вождь мирового пролетариата был маленького роста и плохо различим издали. Простоял Владимир Ильич до мая 1983 года.

К 125-й годовщине основания Хабаровска на капитально отремонтированный постамент была установлена стела «Ладья» памяти русских землепроходцев. Стела была торжественно открыта 28 мая 1983 года в присутствии руководителей края первого секретаря крайкома КПСС А. К. Чёрного, председателя крайисполкома В. С. Пастернака, командующего войсками Краснознамённого Дальневосточного военного округа генерала армии И. М. Третьяка. Одновременно со стелой была открыта памятная доска солдатам 13-го линейного батальона на новой набережной и кафе «Утёс». На пьедестале памятника появились памятные доски со сценами освоения Дальнего Востока. Стела «Ладья» простояла ровно девять лет.

В конце 1980-х годов начался сбор средств на восстановление памятника Муравьёву-Амурскому, тем более в Русском музее сохранилась модель памятника, выполненная А. М. Опекушиным. Большую роль в деле восстановления сыграла краевед А. К. Дмитриева (впоследствии ей присвоено звание почётного гражданина Хабаровска) и военный топограф Григорий Лёвкин. Копия скульптуры отлита на заводе «Монументскульптура», работу по её воссозданию осуществил ленинградский скульптор, выпускник Академии художеств Л. В. Аристов. Несколько старых пушек от первоначальной ограды удалось раскопать в районе памятника.

31 мая 1992 года, в день рождения города Хабаровска, восстановленный памятник был открыт.

Дом караула и ограда 

О существовании дома караула люди знали только по старым фотографиям, в советское время на этом месте находилось здание незамысловатой архитектуры, в котором в летнее время работали развлекательные заведения (в том числе и дискотека). В 1990-е годы в помещении размещался ночной клуб и казино. В здании произошёл пожар, было принято решение его снести. При разборке оказалось, что дом караула не был уничтожен в 1930-е годы, вокруг старых стен были построены новые, получилась «старая комната в новом доме». Дом караула реконструирован в первозданном виде и является филиалом Хабаровского краеведческого музея им. Гродекова.

При реконструкции нашлись старые пушки из ограды, они были закопаны в земле. Ограда восстановлена в первоначальном виде, вместо нескольких утраченных орудий изготовлены чугунные муляжи.

Памятник Муравьёву-Амурскому на российской банкноте 
С 2006 года Банк России начал выпуск банкноты номиналом 5000 рублей, на лицевой стороне изображена скульптура Муравьёва-Амурского на фоне утёса и набережной реки Амур.

Примечания

Литература 
 Виктор Порфириевич Петров. Россия на Дальнем Востоке. Вашингтон, 1996.
 Н. Н. (Николай Николаевич) Покровский. Граф Н. Н. Муравьёв-Амурский в воспоминаниях современников.
 Russia and the Pacific.

Ссылки 
 Хабаровск. Памятник Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому 
 О памятнике Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому на официальном сайте Хабаровской Академии экономики и права
 Граф на банкноте. Николай Муравьёв-Амурский стал самым «дорогим» российским губернатором

Муравьёву-Амурскому
Воссозданные памятники России
1891 год в Хабаровском крае
Здания и сооружения, построенные в 1891 году в России